KAV steht für:
 Katholischer Akademikerverband
 Kölner Arbeiterverein
 Kommunaler Arbeitgeberverband
 Kommunale Ausländervertretung
 Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen (Schweiz)
 Konzessionsabgabenverordnung, siehe Konzessionsabgabe
 Wiener Krankenanstaltenverbund
 Keilschrifttexte aus Assur verschiedenen Inhalts, herausgegeben von Otto Schröder (Assyriologe)

Kav bezeichnet:
 Gülsüm Kav (* 1971), türkische Ärztin, Autorin, Feministin und Aktivistin für Frauenrechte

kav steht für:
 Katukina (ISO-639-3-Code), eine der Katukina-Sprachen

KAV